Podbreg (Kamnik)
Podbreg (Vipava)